TLH peut faire référence à
 ,
 Tréfileries et Laminoirs du Havre, entreprise métallurgique française à l'origine de Tréfimétaux,

et, sous la forme tlh, à :
 Klingon, une langue extra-terrestre de l'univers de Star Trek, selon la norme ISO 639 alpha-3 des codes des langues.